Эро́ль () — французская династия, см.  Герольд (значения)
 Эро́ль () — лагуна у побережья Средиземного моря